Dubovka (Volgograd), ciutat de la província de Volgograd, a Rússia
 Dubovka (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia